Le Temple puede referirse a:

 Le Temple, comuna francesa situada en Gironda.
 Le Temple, comuna francesa situada en Loir y Cher.